Cesse peut faire référence à :
 Cesse, une commune française, située dans le département de la Meuse ;
 la Cesse, une rivière du sud de la France, affluent de l'Aude.

CESSE peut faire référence à :